Rusland:
Kola (schiereiland), een schiereiland in Rusland
Baai van Kola, een fjord in Rusland
Kola (stad), een stad in de Russische oblast Moermansk
Kolameer, een meer in Rusland
Kerncentrale Kola
Superdiep boorgat van Kola

Overige:
Kola (eiland), een eiland in Indonesië
Kola (Mali), een gemeente in Mali
Kola (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Kola (dialect), een dialect van het Mazagway, gesproken in Kameroen
kolanoot, het zaad van de kolaboom
 oude naam van Göle, Turkije:
Göle (district), een district van de Turkse provincie Ardahan
Göle (stad), de hoofdplaats van het district
Personen:
Rodgers Kola, een Zambiaanse voetballer

Zie ook
Cola, een koolzuurhoudende frisdrank